Frank Mehnert ist der Name folgender Personen:

* Frank Mehnert (Bildhauer) (Pseudonym Victor Frank oder Viktor Frank; 1909–1943), deutscher Bildhauer und Schriftsteller
 Frank Mehnert (Architekt) (* 1960), deutscher Architekt und Maler